Čierny potok je časté označení pro vodní toky na Slovensku:

 povodí Bodrogu
 Čierny potok (přítok Barnova)
 Čierny potok (přítok Zlatianského potoka)
 povodí Dunaje
 Čierny potok (přítok Dunaje)
 povodí Hornádu
 Čierny potok (přítok Drienického potoka)
 Čierny potok (přítok Štvrtockého potoka)
 povodí Hrona
 Čierny potok (přítok Bariny)
 Čierny potok (přítok Bystrianky)
 Čierny potok (přítok Čierného Hronu)
 Čierny potok (přítok Harmance)
 Čierny potok (přítok Hronu)
 Čierny potok (přítok Kamenistého potoka)
 Čierny potok (přítok Píľanského potoka)
 označení horního toku Kosorínského potoka
 povodí Kysuce
 Čierny potok (přítok Čierňanky)
 Čierny potok (přítok Olešnianky)
 povodí Moravy
 Čierny potok (přítok Myjavské Rudavy)
 povodí Nitry
 Čierny potok (přítok Brezianského potoka)
 Čierny potok (přítok Radiše)
 povodí Oravy
 Čierny potok (přítok Holického potoka)
 Čierny potok (přítok Hruštínky)
 Čierny potok (přítok Mútňanky)
 Čierny potok (přítok Oravice)
 povodí Popradu
 Čierny potok (přítok Kamienky)
 Čierny potok (přítok Velického potoka)
 povodí Slané
 Čierny potok (přítok Gortvy)
 Čierny potok (přítok Štítnika)
 Čierny potok (přítok Turce, Ratkovské Bystré)
 povodí Váhu
 Čierny potok (přítok Bieleho Váhu)
 Čierny potok (přítok Hradnianky)
 Čierny potok (přítok Lesnianky)
 Čierny potok (přítok Petrovičky)
 Čierny potok (přítok Skalného potoka)
 Čierny potok (přítok Striebornice)
 Čierny potok (přítok Turce, Košťany nad Turcom)
 označení pro horní tok Mlynského potoka
 Čierny potok (přírodní památka) – přírodní památka v CHKO Vihorlat

Podobné názvy 
 Čierny Potok – obec v okrese Rimavská Sobota na Slovensku
 Čierny Potok (Poľana) – osada na Poľaně na Slovensku

Hydronyma podle barev